Târgușor (magyarul: Asszonyvására) település Romániában, Bihar megyében
 Târgușor település Romániában, Constanța megyében
 Târgușor (magyarul: Kékesvásárhely) település Romániában, Kolozs megyében